Kenji Suzuki est le patronyme porté par plusieurs personnes :

 , un présentateur de télévision ;
 , un directeur cinématographique ;
 , un footballeur ;
 , un chanteur classique ;
  (1968-), un scientifique japonais en sciences sociales ;
  (1906-1987), un sculpteur japonais ;
  (1945-), joueur de badminton japonais ;
 Kenji Suzuki (alias Damo Suzuki) (1950-), chanteur japonais ;
  (1965), chanteur et photographe japonais ;
  (1964), guitariste japonais ;
  (1957-), réalisateur japonais.